Basswood, (von engl. basswood „Lindenholz“) steht für:
 Basswood River, Fließgewässer im Lake County, Minnesota
 Basswood Run, Fließgewässer im Tioga County, Pennsylvania
 Basswood Pond, See im Iron County, Michigan
 Basswood Ridge State Wildlife Management Area, Park im Dakota County, Nebraska

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Basswood (Michigan), im Iron County
 Basswood (Minnesota), im Otter Tail County
 Basswood (Wisconsin), im Richland County
 Basswood Estates, im Okeechobee County, Florida
 Basswood Grove, im Washington County, Minnesota

Siehe auch:
 Basswood Island
 Basswood Lake